Ortiz kan som auktorsförkortning betyda:

 Delisse M. Ortiz
 Rosa Ortiz

Robotskapade auktorsförkortningar